Lebutun steht für:

 Lebutun (Betulau), eine osttimoresische Aldeia im Suco Betulau, Gemeinde Aileu
 Lebutun (Ort, Betulau), ein osttimoresischer Ort, in der Aldeia Lebutun, im Suco Betulau, Gemeinde Aileu
 Lebutun (Mantelolão), eine osttimoresische Aldeia im Suco Mantelolão, Gemeinde Dili
 Lebutun (Ort, Mantelolão), ein osttimoresischer Ort, in der Aldeia Lebutun, im Suco Mantelolão, Gemeinde Dili
 Lebutun (Sabuli), ein Ortsteil des osttimoresischen Metinaro im Suco Sabuli, Gemeinde Dili
 Lebutun (Tabulasi), ein Weiler der osttimoresischen Aldeia Tabulasi, Suco Seloi Craic, Gemeinde Aileu

Siehe auch:
 Lebutu